kulinaria
 kluska – potrawa lub element potrawy przygotowywanej z mąki lub ziemniaków

 osoby o nazwisku Kluska
 Adam Kluska (ur. 1936) – polski polityk,
 Józef Kluska (1909–1943) – polski polityk,
 Roman Kluska (ur. w 1954) – polski przedsiębiorca,
 Stanisław Kluska (ujednoznacznienie)

Zobacz też 

 
 „kluski” oraz „Kluski”